Norrtjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Sverige

Västmanland 
Norrtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8,41 ha)

Dalarna 
Norrtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Norrtjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)

Gästrikland 
Norrtjärnen (Hille socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Norrtjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (27,2 ha)

Hälsingland 
Norrtjärnarna, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Norrtjärnen (Hälsingtuna socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (10,7 ha)
Norrtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Norrtjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (9,76 ha)
Norrtjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (2,1 ha)
Norrtjärnen (Trönö socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (8,12 ha)

Jämtland 
Norrtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Norrtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (23,4 ha)
Norrtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (3,54 ha)

Ångermanland 
Norrtjärnarna (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Norrtjärnarna (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Norrtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (12,6 ha)
Norrtjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (12,1 ha)
Norrtjärnarna (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Norrtjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Norrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,61 ha)
Norrtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,9 ha)
Norrtjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Norrbotten 
Norrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733022-171189), sjö i Bodens kommun,  (5,6 ha)
Norrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733221-172082), sjö i Bodens kommun,  (16,4 ha)
Norrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735656-173532), sjö i Bodens kommun,  (14,3 ha)
Guttjärnen och Norrtjärnen, två sjöar i Piteå kommun, 
Norrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (15,3 ha)

Lappland 
Norrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729395-166000), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Norrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729519-165883), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,47 ha)
Norrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,14 ha)
Norrtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 721984-149234), sjö i Vilhelmina kommun, 
Norrtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722008-149250), sjö i Vilhelmina kommun,

Se även 
Nortjärn
Noltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn